Сасани́дская му́зыка относится к золотому веку персидской музыки, которая произошла во времена правления сасанидской династии.

Персидская классическая музыка датируется шестым веком до нашей эры; во времена империи Ахеменидов (550—331 гг. до н. э.) музыка играла важную роль в молитве, а также в королевских и национальных мероприятиях. Но персидская музыка достигла своего зенита во времена Сасанидской династии с 224 до 651 года нашей эры. В эту эпоху были изобретены многие дастгахи и способы персидской музыки, большинство из которых были изобретены Барбадом. Он использовал 30 звуков для музыки. Естественно, он записал свои вдохновения и исполнил их для своей аудитории, так как если он этого не сделал, он не мог бы играть их снова.

Танец и шансон были распространены в придворных банкетах. В нём говорилось, что несколько раз персидские музыканты и танцоры предавались двору китайских императоров сасанидскими шахами, подразумевая высокую репутацию и виртуозность персидских музыкантов и танцоров в ту эпоху. Другая важная роль, которую играла музыка, заключалась в приёме иностранных дипломатов и королей из соседних стран, таких как византийцы или эфталиты.

Спустя пять веков после смерти Барбада Фараби сделал запись всех музыкальных произведений его периода и описал древний метод записи нот.

Музыка в Сасанидском Иране 
История музыкального представления в Сасанидском Иране, однако, лучше задокументирована, чем в более ранние периоды. Это особенно заметно в контексте зороастрийского ритуала. Ко времени Хусро Парвиза королевский двор Сасанидов был множеством выдающихся музыкантов. В целом, период правления Хосрова Парвиза считается «золотым веком иранской музыки», и он изображен в большом рельефе в Так-е Бостане среди его музыкантов и самого себя, держа в руках лук и стрелы и стоя в лодке среди группы арфистов. Рельеф изображает две лодки, и вся картина показывает эти лодки в «два последовательных момента на одной панели».

Инструменты 

Музыкальные инструменты, которые отчетливо появляются на скульптурах Сасанидов, — это арфа, рог, даф, барабан и флейта или труба. Арфа треугольная и имеет семь струн; он держится на коленях и разыгрывается, очевидно, обеими руками. Барабан небольшого размера. Рога и трубы слишком грубо представлены, чтобы их точный характер был очевиден. Концертные детали, кажется, иногда игрались только арфистами, из которых целых десять или двенадцать участвовали в исполнении. Смешанные группы были более многочисленными. В одном примере число исполнителей составляет двадцать шесть, из которых семь играют на арфе, равное количество — на флейте или трубе, три — на роге, один — на барабане, в то время как восемь слишком слабо представлены для того, чтобы их инструменты могли быть распознаны. Часть музыкантов занимают возвышенный оркестр, к которому есть доступ по лестнице.

Известные сасанидские музыканты 

Ко времени Хусро Парвиза королевский двор Сасанидов был множеством выдающихся музыкантов, таких как

 Рамтин
 Он также был замечательным музыкантом.
 Бамшад
 Он был ещё одним придворным музыкантом Хосрова II. Он играл ранние утренние (рассветные) песни, которые могли порадовать шаха и людей и принести счастье обществу.
 Нагиса
 Она также была придворным музыкантом империи Сасанидов. Главной темой её песен стали восхваления шаха Хосрова II. Основным инструментом, на котором она играла, была арфа. (написанный Захрой Нешат-Тахерзаде)
 Азад

 Саркаш
 Хотя он не так известен, как Барбад или Накиса, он был замечательным музыкантом.
 Барбад
 Барбад запомнился во многих документах и был назван удивительно высококвалифицированным. Ему приписывают организацию музыкальной системы, состоящей из семи «царских ладов» по имени Хосровани, тридцати производных ладов по имени лан и 360 мелодий по имени дастан. Эти числа соответствуют календарю Сасанидов по числу дней в неделе, месяце и году. Теории, на которых основывалась эта модальная система, неизвестны, однако авторы более позднего периода оставили список этих ладов и мелодий. Эти имена включают в себя некоторые из эпических форм, таких как кин-е Ирадж (букв. Мщение Ирадж), кин-е Сиявуш (букв. Мщение Сиявуша) и Тахт-е Ардашира (букв. Трон Ардашира) и некоторые связаны со славой царского двора Сасанидов, таких как Баг-е Ширин (букв. сад Ширин), Баг-е Шахриар (букв. Суверенный сад) и гафт Гандж (букв. семь сокровищ). Есть также некоторый описательный характер, такой как рошан чераг (букв. яркие огни).

См. также 
 Сасанидское искусство
 Музыка Ирана
 Государство Сасанидов
 Персидская традиционная музыка

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 Abdolhossein Zarinkoob. “Ruzgaran: tarikh-e Iran az aghaz ta soghut-e saltnat-e Pahlavi” Sokhan, 1999.  

Музыка Ирана
Культура Ирана